Paramaretia är ett släkte av sjöborrar. Paramaretia ingår i familjen sjömöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjömöss
Paramaretia